Гран-при Швейцарии 1982 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Последний Гран-при Швейцарии в истории. Прошёл на трассе Дижон-Пренуа во Франции, так как автомобильные гонки на территории Швейцарии были запрещены в 1955 году. Соревнования состоялись 29 августа 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:17,477
 Кеке Росберг одержал первую победу в Гран-при Формулы-1.
 Последний Гран-при для шин Avon.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швейцарии